Села:
 Вертіївка — Харківська область, Богодухівський район
 Вертіївка — Чернігівська область, Ніжинський район
Станція:
 Вертіївка — залізнична станція Київської дирекції Південно-західної залізниці